Велики Врх може се односити на:

 Насеља
 Велики Врх (Блоке), насељено место у општини Блоке, Република Словенија
 Велики Врх (Циркулане), насељено место у општини Циркулане, Република Словенија
 Велики Врх (Шмартно об Паки), насељено место у општини Шмартно об Паки, Република Словенија
 Велики Врх при Литији, насељено место у општини Литија, Република Словенија
 Велики Врх при Шмарју, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија
 Велики Врх (Жумберак), насељено место у општини Жумберак, Република Хрватска
 Велики Врх Камањски, насељено место у општини Камање, Република Хрватска